Beleg van Schenkenschans kan verwijzen naar twee belegeringen in de Tachtigjarige oorlog van de toen Nederlandse plaats Schenkenschans, tegenwoordig Schenkenschanz in Duitsland

Beleg van Schenkenschans (1635-1636)
Beleg van Schenkenschans (1599)

Zie ook 

 Schenkenschans (doorverwijspagina)
 Maarten Schenk van Nydeggen, de bouwer van de schans